Illiano ist der Familienname folgender Personen:

 Gioacchino Illiano (1935–2020), italienischer Geistlicher, Bischof von Nocera Inferiore-Sarno
 Raffaele Illiano